Kyöstilä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1946), homme d'affaires finlandais
 (1894-1984), plongeur olympique finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois